Freschi ist der Familienname folgender Personen:

 Abramo Freschi (1913–1996), von 1977 bis 1989 Bischof von Concordia-Pordenone 
 Bruno Freschi, kanadischer Architekt
 Giovanni Domenico Freschi (1634–1710), italienischer Komponist und römisch-katholischer Priester 
 Pietro Freschi (1906–1973), italienischer Ruderer